Portugal deltog första gången vid olympiska sommarspelen 1912 i Stockholm och har sedan dess varit med vid varje olympiskt sommarspel. De debuterade i de olympiska vinterspelen 1952 i Oslo, därefter deltog de inte igen förrän vid de olympiska vinterspelen 1988 i Calgary. Därefter har de endast missat de olympiska vinterspelen två gånger, 1992 och 2002.

Portugal har totalt vunnit 28 medaljer (alla på sommar-OS), med friidrott som den mest framgångsrika sporten.

Medaljer

Medaljer efter sommarspel

Medaljer efter sporter

Källor 

Portugal i olympiska spelen